Вахта́нг Мурвани́дзе (; 13 октября 1979 года, Тбилиси, ГССР, СССР) — фигурист из Грузии, семикратный чемпион Грузии 1997—2003 годов в мужском одиночном катании.

Спортивные достижения

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1996
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1997
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1998
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 1999
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (мужчины)

Ссылки 
 

Фигуристы Грузии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года